8-е Всеафриканские игры прошли с 5 по 17 октября в Абудже (Нигерия).

Общий медальный зачёт 

2003
Международные спортивные соревнования в Нигерии
2003 год в Нигерии
Октябрь 2003 года
2003 год в Африке